El Pilar – sito archeologico Maya
 El Pilar – Basilica di Saragozza dedicata alla Nostra Signora del Pilar
 El Pilar – comune del Venezuela
 El Pilar – quartiere di Valencia, in Spagna
 El Pilar – quartiere di Vitoria, in Spagna